La Copa Mundial Femenina de Futbol de 1991 (1991 FIFA Women's World Cup) va ser la primera edició del campionat mundial de la FIFA per a seleccions absolutes de futbol femení. Es va celebrar a la Xina entre el 16 i el 30 de novembre de 1991. Hi participaren dotze seleccions.

Els Estats Units van guanyar el mundial al derrotar 2-1 a Noruega amb dos gols de Michelle Akers, que va ser la màxima golejadora del torneig amb deu gols. Carin Jennings va ser nomenada millor jugadora del mundial.

Classificació

UEFA 

 Playoffs — Noruega 4-1 Hongria, Itàlia 1-1 Suècia, Dinamarca 1-0 Països Baixos, Alemagna 6-1 Anglaterra

 AFC 

 Play-offs — China 1-0 Corea del Nord, Japó 0-0 Taiwan (p. 5-4) Repesca — Taiwan 0-0 Corea del Nord (p. 5-4) CONCACAF 

 1r Play-off — Estats Units 10-0 Haiti, Canadà 6-0 Trinitat i Tobago 2n Play-off — Estats Units 2-0 Canadà''

CAF

CONMEBOL

OFC

Torneig final

Fase de grups

Eliminatòries finals

Referències 

1991